Zhang Kexin (kunstschaatsster), Chinees kunstschaatsster
 Zhang Kexin (freestyleskiester), Chinees freestyleskiester